Die K League 2 2021 (aus Sponsorengründen auch KEB Bank K League 2 2021 genannt) war die vierte Spielzeit unter diesen Namen und die insgesamt achte Spielzeit der zweithöchsten südkoreanischen Fußballliga seit ihrer Gründung im Jahr 2013 gewesen. Die Saison begann am 27. Februar und endete Anfang Dezember. Vorjahresmeister war Jeju United FC.

Veränderung zur Vorsaison 
 Gimcheon Sangmu FC trat der K League bei.

Teilnehmer und ihre Spielstätten

Spielstätten

Reguläre Saison

Tabellenverlauf

Play-off-Spiele

Modus 
Zuerst wird der Play-Off-Gewinner ermittelt. Dazu empfängt im Halbfinale der Play-Off-Spiele der 3. Platzierte der K League 2 2021 den 4. Platzierten derselben Liga. Der Gewinner spielt im Play-Off-Finale gegen den 2. Platzierten.

Play-Off-Spiele

Halbfinale 

Anmerkung: Aufgrund des Heimrechtes von Daejeon Hana Citizen FC, steht nun Daejeon im Play-Off-Finale.

Finale

Relegation zur K League 1 2022

Hinspiel

Rückspiel

Statistik

Torschützenliste 
Bei gleicher Anzahl von Treffern sind die Spieler alphabetisch geordnet.

Torvorlagenliste 
Bei gleicher Anzahl von Vorlagen sind die Spieler alphabetisch geordnet.

Zuschauertabelle

Auswirkungen der COVID-19-Pandemie 
Wie auch in der vorherigen Saison hat die COVID-19-Pandemie in Südkorea Auswirkungen auf den Ligabetrieb. So dürfen Vereine maximal 10 % ihrer Stadionkapazität mit Tickets für die Heimspiele verkaufen. Da seit Juli die Infektionszahlen wieder stark steigen, spielen die Vereine seitdem ausschließlich unter Ausschluss der Öffentlichkeit ihre Heimspiele aus.

Trainerwechsel

Sponsoren

Weblinks 
 Offizielle Website (koreanisch)
 K League 2 2021 auf Liveticker.com

Einzelnachweise 

2021
Fußballsaison 2021